Großsteingrab Damgård steht für:

 Großsteingrab Damgård (Allerød Kommune)
 Großsteingrab Damgård (Egedal Kommune)